В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Arkansas 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Мері Лу Деніелс і Робін Вайт виграли титул, у фіналі перемігши пару Лі Антонопліс і Барбара Геркен 6-2, 6-4.

Сіяні пари 

 Мері Лу Деніелс /  Робін Вайт (чемпіонки)
 Лейла Месхі /  Світлана Чернєва (чвертьфінал)

 Лі Антонопліс /  Барбара Геркен (фінал)
 Лариса Нейланд /  Наташа Звєрєва (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Arkansas